Serie A 2009/2010 blev den 78:e säsongen sedan starten säsongen 1929/1930.

Serien startade den 23 augusti 2009 och avslutades den 16 maj 2010. Inter var regerande mästare.

Segrade gjorde Inter

Lag 
Följande 20 lag spelar i Serie A säsongen 2009/2010:

Skytteligan 

29 mål
  Antonio Di Natale (Udinese)

22 mål
  Diego Milito (Inter)

19 mål
  Fabrizio Miccoli (Palermo)
  Giampaolo Pazzini (Sampdoria)

Tabell 

 – Mästare och kvalificerade till UEFA Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till UEFA Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till kvalet till UEFA Champions League 2009/2010.
 – Kvalificerade till UEFA Europa League 2009/2010.
 – Nerflyttade till Serie B.

2009 i Italien
2010 i Italien
Fotbollssäsongen 2009/2010
2009/2010